Logg kan avse:
 Logg (mätinstrument) –  ett instrument som mäter ett fartygs hastighet.
 Loggbok – anteckningsbok för ett fartyg eller annan farkost.
 Loggfil – en datorfil som beskriver ett historiskt förlopp.
 Logaritm – en matematisk operation.